Oezbeeks Voetballer van het Jaar (Oezbeeks: Yilning eng yaxshi futbolchisi, in Cyrillisch schrift: Йилнинг энг яхши футболчиси) is een Oezbeekse voetbaltrofee die sinds 1992 jaarlijks wordt uitgereikt door de Oezbeekse voetbalbond aan de beste Oezbeekse voetballer.

Winnaars

Per speler

Per club

Bronnen

Voetbal in Oezbekistan
Voetbalprijs